Kanitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Kanitzer (* 1926), österreichischer Chopin- und Polenexperte
 Wendelin Kanitzer (* 1841, † unbekannt), deutscher Maler